Het ATP-toernooi van Madrid (met de officiële naam Madrid Tennis Grand Prix 1990) werd van 30 april tot en met 6 mei 1990 gehouden in de Spaanse hoofdstad Madrid.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Chamartín.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid